Whiteboard bezeichnet:

 eine weiße, mit speziellen Filzstiften beschreibbare Tafel, siehe Schreibtafel#Whiteboard
 eine Computer-Beamer-Sensor-Einheit, siehe Interaktives Whiteboard
 ein Element kollaborativer Software, bei dem die Funktion einer Whiteboard-Schreibtafel nachempfunden wird